An der Qualifikation für die U-21-Fußball-Europameisterschaft 1994 beteiligten sich 32 Nationalmannschaften – die ursprünglich gemeldete Mannschaft aus Jugoslawien nahm aus politischen Gründen nicht teil – und ermittelten die Teilnehmer für die Endrunde, die in der Zeit von 15. bis 20. April 1994 in Frankreich ausgetragen wurde.

Die Ausscheidungsspiele in den sechs Qualifikationsgruppen wurden am 21. April 1992 gestartet und am 14. Dezember 1993 abgeschlossen. Die Spiele des Viertelfinales wurden in der Zeit vom 8. bis 23. März 1994 ausgetragen.

Deutschland, Österreich und die Schweiz scheiterten bereits in der Qualifikation.

Modus 
Die 33 Nationalmannschaften wurden in sechs Gruppen – drei Gruppen zu fünf und drei Gruppen zu sechs Mannschaften – gelost. Die Nationalauswahlen hatten ihre Begegnungen mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Die jeweiligen Gruppensieger (gelb gekennzeichnet) sowie die beiden besten Zweitplatzierten (grün) waren für das Viertelfinale qualifiziert. Diese ermittelten dann in Hin- und Rückspiel die vier Teilnehmer an der Endrunde.

Teilnehmer

Abschneiden der deutschsprachigen Mannschaften

Deutschland 
Etwas enttäuschend verlief die Qualifikationsgruppe 3 für Deutschland. Der zweite Platz hinter Spanien war zwar durchaus ehrenvoll, doch kosteten die drei Niederlagen letztlich auch die Chance, als einer der beiden besten Zweitplatzierten in das Viertelfinale aufzusteigen. Neben den beiden Spielen gegen Spanien (1:2 daheim und 1:3 auswärts) ging auch das Heimspiel gegen Dänemark 0:1 verloren.

Österreich 
Mit Frankreich, Schweden und Bulgarien wurden Österreich in der Qualifikationsgruppe 6 übermächtige Gegner zugelost. Dass es am Ende aber nur zum letzten Platz unter den sechs Mannschaften reichte, war dennoch eine Enttäuschung. Einem einzigen Sieg (daheim 2:0 gegen Bulgarien) und zwei Unentschieden (1:1 in Schweden und 2:2 daheim gegen Finnland) standen sieben Niederlagen gegenüber.

Schweiz 
Durchaus ehrenvoll schlug sich die Schweiz in der Qualifikationsgruppe 1. In der Endabrechnung reichte es mit drei Siegen und zwei Unentschieden, bei drei Niederlagen, immerhin zum dritten Platz hinter Gruppensieger Italien und Portugal. Schottland konnte dabei auf den vierten Platz verwiesen werden.

Qualifikationsgruppen

Gruppe 1 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 2 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 3 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 4 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 5 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe 6 
Tabelle

|}

Spielergebnisse

Viertelfinale 
Für das Viertelfinale waren die sechs Gruppensieger und die beiden besten Zweitplatzierten qualifiziert.

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?

|-
| colspan="5" |

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?

|-
| colspan="5" |

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?

|-
| colspan="5" |

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?

|- style="background:#FFFFFF"
| colspan="5" | Tore: ?

|}

Endrundenteilnehmer 
Die vier Teilnehmer an der Endrunde waren damit:

Weblinks 
 UEFA: Offizielle Seiten zur UEFA-U21-Europameisterschaft
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation: European U-21 Championship 1994 (englisch; abgerufen am 29. Dezember 2008)

Qualifikation 1994
Fußballveranstaltung 1992
Fußballveranstaltung 1993
Fußballveranstaltung 1994